TRON: een instructie uit de programmeertaal BASIC ten behoeve van foutopsporing (TRace ON). De tegenhanger is TROFF (TRace OFF)
een Nederlands computertijdschrift uit de jaren 80 en 90
Een Disneyfilm, zie Tron (film) en zijn sequel Tron: Legacy
Tron (hacker), Duits hacker
Tron (rivier), een rivier in Thailand
Tron: Uprising, een Amerikaanse SF-televisieserie
Tron (computerspel), een computerspel
Tron (cryptovaluta), een cryptovaluta
Tron (album)